Il doppio del torneo di tennis Challenger Providencia 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Mariano Hood e Eduardo Schwank che hanno battuto in finale Brian Dabul e Jean-Julien Rojer 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Brian Dabul /  Jean-Julien Rojer (finale)
 Thomaz Bellucci /  Ruben Ramirez-Hidalgo (quarti di finale)

 Sebastian Decoud /  Horacio Zeballos (quarti di finale)
 Franco Ferreiro /  Martín Vilarrubi (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Challenger Providencia 2008